Ez a lista az ÖBB, a ČD, a MÁV-START Zrt., a DB és az SBB által közösen üzemeltetett ÖBB és ČD Railjet járatainak az állomásait sorolja fel országonkénti bontásban.

Ausztria

Csehország

Magyarország

Németország

Olaszország

Svájc

Szlovákia

További információk

 www.vagonweb.cz

Források

Ausztria vasúti közlekedése
Magyarország vasúti közlekedése
Svájc vasúti közlekedése
Németország vasúti közlekedése
Csehország vasúti közlekedése
Vasúttal kapcsolatos listák
Szlovákia vasúti közlekedése